Чемпионаты Индии по шахматам проводятся с 1955 г. Соревнование было учреждено Шахматной ассоциацией штата Андхра-Прадеш.

Изначально турниры проводились с периодичностью раз в два года. С 1971 г. соревнование является ежегодным.

Женские чемпионаты проводятся с 1974 г.

Лидером по количеству побед в национальных чемпионатах является международный мастер М. Аарон, имеющий 9 титулов. 7 титулов у П. Типсея, 6 — у С. Гангули.

Первые 10 женских чемпионатов были выиграны сестрами Кадилкар, половина из них — младшей сестрой Джейшри. Также 5 титулов чемпионки Индии имеют А. Гохале (Абхьянкар) и Б. Типсей (Сатхе). Наибольшее количество чемпионатов выиграла С. Виджаялакшми, которая имеет 6 титулов.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионов Индии с 1955 по 2006 гг.
 Список чемпионок Индии с 1974 по 2006 гг.

Индии
Шахматы в Индии